Atwood kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Atwood,

USA 

 Atwood, Illinois, ort, Douglas County, 
 Atwood, Tennessee, ort, Carroll County, 
 Atwood, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 
 Atwood, Kansas, countyhuvudort, Rawlins County, 
 Atwood, Colorado, ort, Logan County,